John van Miert, Nederlands voetbalcoach
 Karel Van Miert, Belgisch politicus
 Paul Van Miert, Belgisch politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam